Osoby o tym nazwisku:
 Abdúl Aramayo – boliwijski piłkarz 
 Robert Aramayo – angielski aktor